Lamberto di Hesbaye è il nome con cui sono conosciuti di alcuni importanti aristocratici franchi appartenenti alla dinastia dei Robertingi:

Lamberto I di Hesbaye
Lamberto II di Hesbaye